Citonja (planina)
Bakovićka Citonja
Ostruška Citonja